

Plaatsen

Engeland 
Wilton (North Yorkshire)
Wilton (Wiltshire), plaats en civil parish in Engeland

Verenigde Staten 
Wilton (Alabama), plaats in Alabama
Wilton (Arkansas), plaats in Arkansas
Wilton (Californië), plaats in Californië
Wilton (Connecticut), plaats in Connecticut
Wilton (Iowa), plaats in Iowa
Wilton (Minnesota), plaats in Minnesota
Wilton (New Hampshire)
Wilton (New York), plaats in New York
Wilton (North Dakota), plaats in North Dakota
Wilton (Wisconsin), plaats in Wisconsin
Wilton Manors, plaats in Florida

Overig 
Wilton (scheepswerf), scheepswerf
Wilton-Fijenoord, scheepswerf